Malcolm Wilson peut désigner :
 Malcolm Wilson (1956-), un pilote de rallyes ;
 Malcolm Wilson (1914-2000), un homme politique américain.